hrabstwo Chickasaw (ang. Chickasaw County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Chickasaw (ang. Chickasaw County) w USA, w stanie Missisipi